Mike Starr pode se referir à:

Mike Starr, músico, ex-baixista do Alice in Chains e Sun Red Sun.
Mike Starr, ator.

Desambiguação